Kamping heißen folgende geographische Objekte:

 Kamping (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern

 Kamping (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:

 Camping (Begriffsklärung)